Oton je lahko:
 Oton, osebno ime
 Oton (rimski cesar)
 Oton, Ervenik, vas v Občini Ervenik, Šibensko-kninska županija, Hrvaška